Mužská dvouhra Gazprom Hungarian Open 2018 probíhala ve druhé polovině dubna 2018. Do singlové soutěže budapešťského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský jedenáctý tenista světa Lucas Pouille,, kterého po volném losu vyřadil John Millman ve druhém kole.

Vítězem se stal italský šťastný poražený kvalifikant Marco Cecchinato, jenž ve finále zdolal australského hráče Johna Millmana po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. Na okruhu ATP Tour si tak připsal premiérový titul, když si oba soupeři zahráli debutový finálový zápas. 25letý Cecchinato, figurující na 92. místě žebříčku, vypadl již v kvalifikaci s Jürgenem Zoppem a do hlavní soutěže nastoupil až po odstoupení Laslo Djereho. Před turnajem bylo jeho kariérním maximem jediné čtvrtfinále. Titulem se stal sedmým šampionem turnaje ATP od sezóny 1990 z pozice šťastného poraženého a po turnaji se posunul na 53. příčku. 28letý Millman dokonce na antuce v předchozí kariéře nevyhrál žádný zápas dvouhry a nejdále postoupil do semifinále na Winston-Salem Open 2016.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tenisový turnaj mužů v Budapešti
ATP World Tour 2018